Kalmar est une ville de Suède. Elle a donné son nom à :
 Kalmar, commune suédoise dont elle est le chef-lieu ;
 Comté de Kalmar, un des comtés de la Suède ;
 Détroit de Kalmar, détroit de la mer Baltique où la ville est construite ;
 Union de Kalmar, union des royaumes scandinaves entérinée à Kalmar ;
 Kalmar Industries AB, une branche de Cargotec.

Kalmar est un nom d'origine hongroise, il est notamment porté par :
 Bert Kalmar (1884-1947), compositeur américain ;
 György Kalmár (1913-1986), joueur et entraîneur de football hongrois ;
 Jenő Kalmár (1908-1990), footballeur et entraîneur hongrois de football.

Homonymie de toponyme
Homonymie de nom de famille